Bunyan kan syfta på följande:
 John Bunyan – engelsk predikant (1628–1688)
 Vashti Bunyan – engelsk sångerska (född 1945)

Geografi

Turkiet 

 Bünyan, distriktshuvudort, Kayseri, 

Robotskapade Turkietförgreningar